Либертэ (, пер. свобода) — многозначный термин.

 Либертэ, эгалитэ, фратернитэ (пер. Свобода, равенство, братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити, берущий своё начало со времён Великой французской революции.
 Броненосцы типа «Либертэ» (, также Демократи, ) — серия французских эскадренных броненосцев периода 1900-х годов.
 Либертэ — второй корабль в серии французских эскадренных броненосцев типа «Либертэ».
 Либертэ, Александр Петрович (известен под псевдонимом Свободин; 1922—1999) — советский и российский драматург, театровед, театральный критик.